Ju Jin-mo ist der Name folgender Personen:

* Ju Jin-mo (Schauspieler, 1958) (* 1958), südkoreanischer Schauspieler
 Ju Jin-mo (Schauspieler, 1974) (* 1974), südkoreanischer Schauspieler